Kalvarija je brdo na otoku Lošinju. 

Nalazi se južno od Velog Lošinja i jugoistočno od Malog Lošinja.

Najviši vrh: Sveti Ivan,  231 m.

Lošinj
Brda u Hrvatskoj